Mohamed Abozekry & Heejaz () – egipsko-francuska grupa muzyczna wykonująca głównie muzykę instrumentalną, utworzona w 2010 roku.

Historia 
Mohamed Abozekry już w bardzo młodym wieku poszedł do Arabskiego domu lutni w Kairze, gdzie uczył się grać na oud. W wieku 15 lat zostaje najmłodszym profesorem oudu w krajach arabskich.

29 sierpnia 2007 roku Mohamed Abozery poznał Guillaume Hogana, który przekonuje Mohameda, aby kontynuować studia muzyczne we Francji. Abozery tak robi i zapisuje się na Université de Lyon II w lipcu 2009 roku. W tym czasie zainspirowany utworami muzycznymi artysta zaczął komponować muzykę jazz i blues. W 2010 roku zwrócił się do kilku znajomych z Lyonu, z pytaniem czy nie chcieliby się przyłączyć do zespołu. Razem ci znajomi mieli stanowić "Heejaz". Z ich unikalnych stylów muzycznych, każdy z członków zespołu przyczynił się do pojedynczych utworów, które definiują ich gatunek.

W 2011 roku zespół dokonał kilku wycieczek we Francji i za granicą, takich jak 10-dniowa podróż drogowa w Ameryce Południowej. Dali też kilka koncertów w Egipcie, Pakistanie, Iraku i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

25 maja 2013 roku zespół wydał swój pierwszy album pt. Chaos. Album odnosi się do bólu młodego muzyka, który bezradnie patrzy jak jego kraj przeżywa rewolucje. Utwór 25 janvier, który oddaje hołd ofiarom rewolucji egipskiej, początkowo był na płycie, lecz ostatecznie go wycofano. Aktualnie jest on dostępny do darmowego pobrania na oficjalnej stronie zespołu.

Członkowie zespołu 
Źródło:
 Mohamed Abozekry – oud
 Guillaume Hogan – gitara
 Anne Laure Bourget – instrumenty perkusyjne
 Hugo Reydet – kontrabas

Dyskografia

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Egipskie zespoły muzyczne
Francuskie zespoły muzyczne